

Ухта — річка в Республіці Комі, ліва притока річки Іжми
 Ухта — річка в Архангельської області, впадає в озеро Лача
 Ухта — річка в Архангельській області, права притока річки Німеньги
 Ухта — річка в Архангельській області, ліва притока річки Ілекси
 Ухта — річка в Республіці Карелії, права притока річки Нюхма
 Ухта — місто, Ухтинський міський округ, Республіка Комі
 Ухта — село, Ульчський район, Хабаровський край
 Ухта — назва поселення Калевала до 1963 року